Річка Ара (Канто) — річка в Японії. Протікає Кантоською рівниною, впадає в Тихий океан. Довжина 173 км.
 Річка Ара (Яманасі) — річка в Японії. Протікає Центральною Японією, впадає в Японське море. Довжина 73 км.